Erdek (district), een district in Turkije
 Erdek (stad), de hoofdstad van dit district